54. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 26–30 sierpnia 1981 w stolicy Czechosłowacji – Pradze. Były to drugie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1969). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali. 

Bardzo nieudany był start reprezentantów Polski, bowiem nie tylko nie zdobyli oni żadnego medalu, ale nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem było zajęcie 14. miejsca przez polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 10 zawodników w dwóch konkurencjach amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1981 w kolarstwie
1981 w Europie
Sport w Pradze